Osoby o tym nazwisku:
 Leszek Walankiewicz – polski piłkarz
 Wiesław Walankiewicz – polski ornitolog